Martil är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Tetouan och regionen Tanger-Tétouan, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Martil ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Martil är platt åt sydväst, men västerut är den kuperad. Havet är nära Martil åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Martil.  Närmaste större samhälle är Tétouan,  km sydväst om Martil. Trakten runt Martil består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Tanger-Tétouan